Christoph Josten ist der Name folgender Personen:

* Christoph Josten (Mediziner) (* 1954), deutscher Unfallchirurg und Hochschullehrer
 Christoph Josten, eigentlicher Name von Ovo Maltine (1966–2005), deutscher Kabarettist und Travestiekünstler